Facultad de Farmacia puede referirse a:

 La Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
 La Facultad de Farmacia de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
 La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, España.
 La Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, Chile.
 La Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, El Salvador.
 La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, España.
 La Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna, España.
 La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
 La Facultad de Farmacia de Vitoria de la Universidad del País Vasco, España.
 La Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, España.